John Hackett ist der Name folgender Personen:

* John Hackett (Musiker), britischer Musiker 
 John K. Hackett (1821–1879), US-amerikanischer Jurist und Politiker